Sarn puede referirse a:

 Sarn (Bridgend), Gales
 Sarn (Flintshire), Gales
 Sarn (Powys), Gales
 Sarn (Suiza)